La gara di inseguimento maschile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è il 25 febbraio 2017. Il percorso consisteva in 30 km divisi in due sezioni da 15 km ognuna: la prima doveva essere svolta in tecnica classica, la seconda in tecnica libera.

Risultati 
La finale si è svolta il 25 febbraio 2017 ed è iniziata alle ore 14:30.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017